Miejscowości w USA:
 Midland – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Midland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cabarrus
 Midland – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Teller
 Midland – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Midland – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Midland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Midland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Midland – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Haakon
 Midland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Midland
 Midland – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce
 Midland – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
Gminy w USA:
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Midland (ang. Midland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Midland (ang. Midland County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Midland (ang. Midland County) – w stanie Teksas

Miejscowości w Kanadzie:
 Midland w Ontario